Bojan Jokić – calciatore sloveno
 Đorđe Jokić – ex calciatore serbo
 Miloš Jokić – calciatore serbo
 Nikola Jokić – cestista serbo
 Predrag Jokić – pallanuotista montenegrino